Кховар (Arniya, Chitrali, Chitrari, Citrali, Kashkari, Khawar, Patu, Qashqari) — один из дардских языков. Распространён главным образом в округе Читрал пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и некоторых прилегающих территориях. Часть носителей проживает также в крупных городах Пакистана, таких как Карачи, Исламабад и Лахор. У языка есть диалекты северный (более «чистый»), южный, восточный и сват. Он имеет отношение к языку калаша, но отличается от него. В Пакистане, кроме кховар, используются также языки урду, пашто, шина, бурушаски, калами или английский.

По данным Ethnologue число носителей составляет около 242 200 человек, из них 223 000 — в Пакистане и 19 200 — в Индии. Кховар имеет более сильное влияние со стороны иранских языков, чем другие дардские языки, и меньше санскритских элементов.

Письменность 
В качестве письменности используется письмо на основе арабского алфавита. В 1990-е годы кховарский поэт  разработал следующий вариант алфавита:

См. также 
 Кхо

Примечания

Ссылки 
 Кховар (арабско-персидская и латинская письменность) на Omniglot.com
 Фразы на кховар и на более чем 2500 других языках мира (обновляется еженедельно)

Дардские языки
Языки Пакистана
Языки Индии